Незнако́мка:

 «Незнакомка» — стихотворение Александра Блока 1906 года.
 «Незнакомка» — советский фильм 1979 года.
 «Незнакомка» — американский фильм 1995 года.
 «Незнакомка» — итальянский фильм 2006 года.
 «Незнакомка» — российский фильм 2009 года.
 «Незнакомка» — музыкальный альбом Филиппа Киркорова 2003 года.

См. также 
 Незнакомка из Сены (значения)
 Незнакомка из Уайлдфелл-Холла (значения)
 Неизвестная (картина)
 Незнакомец